USS Ranger (Рейнджер) — историческое название в Соединенных Штатах. Существовал один корабль с таким названием в Континентальном флоте, и ещё девять собственно в ВМС США.

 Первый Ranger: 18-пушечный шлюп, построенный в 1777; им командовал Джон Пол Джонс. Захвачен англичанами в 1780 и переименован в HMS Halifax.
 Шхуна с единственной 18-фунтовой пушкой; закуплена в 1814, продана в 1816.
 14-пушечный бриг, также закупленный в 1814 для действий на озере Онтарио, продан в 1821.
 Железный пароход с четырьмя орудиями, введен в строй в 1876, переделан в учебный корабль в 1908, отправлен на слом в 1940.
 Стальная яхта (SP-237), вступила в стой в 1917 выведена из состава флота в 1919, впоследствии служила в министерстве торговли (Department of Commerce) с 1919 по 1930, возвращена флоту и продана в 1931.
 Тральщик (SP-369), постройки 1882, введен в строй в 1918, использовался в береговой обороне, в 1919 возвращен владельцу.
 Седьмой Ranger (CC-5) — линейный крейсер типа Lexington. Переименован в USS Constitution (CC-5) 10 декабря 1917, заложен в 1921, но в 1923 отменен и разобран на металлолом до завершения.
 Восьмой Ranger (CC-4) — линейный крейсер типа Lexington, исходно названный Lexington. Переименован в Ranger 10 декабря 1917, заложен в 1921, но в 1923 отменен и разобран на металлолом до завершения.
 USS Ranger (CV-4), первый американский корабль, изначально спроектированный как авианосец, вступил в строй в 1934, действовал в Атлантике во время Второй Мировой войны, продан на слом в 1947.
 USS Ranger (CV-61) — авианосец типа «Форрестол», спущен на воду в 1957 (на тот момент самый большой в мире), выведен из состава флота в 1993.